Куатро Вијентос има више значења:

 Куатро Вијентос (Кокиматлан), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Куатро Вијентос (Кваутемок), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Куатро Вијентос (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Куатро Вијентос (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Куатро Вијентос (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Куатро Вијентос (Сатево), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Куатро Вијентос (Уруачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Куатро Вијентос, Вега Салада (Хенерал Симон Боливар), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Куатро Вијентос (Алмолоја), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Куатро Вијентос (Сингилукан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Куатро Вијентос (Аутлан де Наваро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Куатро Вијентос (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Куатро Вијентос (Ла Уерта), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Куатро Вијентос (Пуерто Ваљарта), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Куатро Вијентос (Абасоло), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Куатро Вијентос, Каље Сан Антонио Инују (Санта Марија Апаско), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Куатро Вијентос, Буенос Аирес (Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Куатро Вијентос (Танкијан де Ескобедо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Куатро Вијентос (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Куатро Вијентос (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Куатро Вијентос (Манлио Фабио Алтамирано), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику